Hoque ist der Familienname folgender Personen:

 Anisul Hoque (* 1965), bangladeschischer Schriftsteller
 Fargana Hoque (* 1993), bangladeschische Cricketspielerin
 Saiful Hoque, bangladeschischer Diplomat

Hoque steht für:
 Hoque (Angola), Kommune im Kreis Lubango in Angola